Подолинский, Андрей Иванович (1806—1886) — поэт, один из последних представителей «пушкинской плеяды».
 Подолинский, Сергей Андреевич (1850—1891) — украинский учёный-энциклопедист: физик, математик, философ; доктор медицины; общественный деятель; один из основоположников ноосферного космизма; сын А. И. Подолинского.